Михаил Аркадьевич Сопоцько (Псевдонимы: Изгой., (М. С.), Сырокомля, Михаил, С-ко, М., Михаил Изгоев, Сопоцько-Сырокомля, Аркадьев Михаил.  — , , Югославия) — доктор медицины, публицист, издатель. Входил в круг знакомых Л. Н. Толстого, был толстовцем, но потом изменил свои взгляды на правоконсервативные. Эмигрант.

Биография 
Родился в 1869 г. в семье старейшего московского адвоката из древнего польского дворянского рода А. И. Сопоцько и фельдшера Н. А. Сопоцько, урождённой Фидлер (1849—1921), впоследствии учительницы. В марте 1890 г. за участие в студенческом движении и в демонстрации по поводу смерти Н. Г. Чернышевского он был исключён из Московского университета, где учился на естественном факультете. Он был отправлен на два года в административную ссылку в Вологду. Ещё из ссылки — 2 сентября 1891 — написал первое письмо Л. Н. Толстому с призывом «побудить своих последователей и почитателей быть щедрее на пожертвования в пользу голодающих». Второе письмо было послано им Толстому тоже из Вологды 3 января 1892 с приложением его статьи по поводу «Татьянина дня» —"Корпоративное пьянство". На конверте этого письма рукою Толстого помечено: «Отв[ечать]», но письмо Толстого в ответ на это письмо Сопоцько не сохранилось. 20 января 1892 г. он вновь пишет Толстому с просьбой участвовать в сборнике, задуманном в Вологде в пользу голодающих.

В марте 1892 Сопоцько, освободившись из ссылки, несколько раз был у Толстого по делам Вологодского сборника. Толстой дал ему сделанный им перевод статьи Генри Джорджа «Равные права и общие права». 4 мая 1892 г. Сопоцько вновь обратился к Л. Н. Толстому с вопросом, не может ли ему понадобиться при его «теперешней деятельности в пользу голодных честный, энергичный и выносливый человек», готовый «безвозмездно, единственно только за пищу, хотя бы самую грубую, взяться за самую тяжелую работу» под руководством Толстого. Толстой открытым письмом, которое не сохранилось, ответил ему согласием. Одновременно Михаил получил письмо и от В. Г. Черткова с приглашением приехать на хутор его матери Ржевск, Воронежской губернии для деятельности среди голодных. Чертков, как сообщал Сопоцько в письме к Толстому 17 мая 1892 г., писал ему, что «у них нещадно свирепствует цынга, развилась устрашающая смертность, а работников, именно добровольцев, честных и, главное, выносливых людей у них нет». Сопоцько решил поехать к Черткову. Здесь он заведывал пунктом Холмивка-Софиевка, устраивая столовые на средства, пожертвованные англичанами, и борясь с эпидемиями дифтерита и холеры. В первых числах октября 1892 г. Сопоцько поехал в имение друга Толстого И. И. Раевского Бегичевку, бывшее в то время центром деятельности Толстого и его последователей в пользу голодающих. Здесь он встретился с П. И. Бирюковым. Его убедили взять на себя заведование столовыми для голодающих в одном из пунктов помощи, и он, после короткого отдыха, поселился в деревне Козловке, Ефремовского уезда, Тульской губернии, верстах в пятнадцати от Бегичевки. В 1893 на его попечении лежали столовые в двадцати трех деревнях. В своих воспоминаниях, когда уже отошёл от толстовства, он писал: В 1894 снова арестовывается властями и отправляется в Тульскую тюрьму, откуда написал письмо Л. Н. Толстому, который навестил его в тюрьме. Ссылался в административном порядке в Олонецкую губернию.

В апреле 1896 разрывает отношения с Толстым и восстанавливает свои отношения с Русской православной церковью, становится православным миссионером. Примкнул к черносотенцам. Окончил после 1907 медицинский факультет Новороссийского университета в Одессе и Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Издавал там журналы «Студент-христианин», «Академист», «Врач-христианин». Он не извлекал никаких материальных выгод из своих взглядов и проповедовал их совершенно бескорыстно. Все свои фанатические произведения он издавал на собственные средства и жил всегда в нужде. В 1912 судился с В. Г. Короленко, но проиграл.

В 1910-12 годы учился на медицинском факультете Юрьевского университета.

В годы войны 1914—1917 он был военным врачом. В 1917 г. эмигрировал в Югославию. Жил в Белграде, издавал книги, печатался в местной прессе. Похоронен в Белграде на Новом кладбище. (уч. 82, м.77)

Издательская деятельность 
 Издатель-редактор: «Вождь»: Изд.: Ред. с № 9-10;
 Студент-христианин;
 «Врач-христианин»
 «Академист»

Публикации 
 (Михаил Изгоев), «Вегетарианство, его смысл и общественное значение»;
 «В поисках ясности»;
 (Лев Катанский), «Еретику Льву Толстому»;
 «Из личных воспоминаний о Льве Толстом»;
 «Как хоронить яснополянского шарлатана»;
 «Корпоративное пьянство»;
 «К сведению гг. членов Государственной думы»;
 «Культ науки и нравственная свобода»;
 Знамение времени. Три письма к гр. Л. Н. Толстому со вступ. к ним статьёю Н. П. Аксакова. СПб., печ. Е. Евдокимова., 1896.
 Исповедь раскаявшегося толстовца. М.,1899.
 Открытое письмо (болящему) графу Льву Николаевичу Толстому от бывшего его поклонника / [Михаил С-ко]. — [Санкт-Петербург] : тип. В. В. Комарова, [1899]. — 7 с.; 24. — (Народно-миссионерская библиотечка). Авт. указан в конце текста; установлен по изд.: Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов… М., 1958. Т. 3. С. 78 Без тит. л. и обл
 Из дневника миссионерствующего странника. Петрозаводск, 1900.
 Из дневника странника № 1. М.,1900.
 Станем добре! Вонмем! Напоминание нарушающим тишину в Храме топотом ног, шепотом, кашлем, сморканием и т. п. СПб., 1900.
 Плоды учения графа Л. Н. Толстого : (Исповедь раскаявшегося толстовца) / М. А. С-ко. — Тула : тип. И. Д. Фартунатова, 1901. — 75 с.; 26. Авт. установлен по изд.: Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов… М., 1958. Т. 3. С. 78.
 По поводу фокусов Роберта Ленца и Мистрис Элеоноры / Михаил Са-ко [псевд.]. — Тула: — Тульские епархиальные ведомости, № 16, 15.08.1902, часть неофициальная, стр. 485–487.
 Кронштадтский маяк (19 октября 1902 г.) Ко дню имянин о. Иоанна Сергеева (Кронштадтского). Нижний Новгород, 1901.
 То же. 2-е изд. СПб.,1903.
 Письма к духовному пастырю / Михаил С-ко. — Тула : тип. И. Д. Фортунатова насл., 1902. — 80 с.Авт. установлен по изд.: Масанов, И. Ф. Словарь псевдонимов… М., 1958. Т. 3. С. 58
 Письма к духовному пастырю / Михаил С-ко [псевд.]. — Тула : Тип. И. Д. Фортунатова насл., 1902. — 80 с.; 23 см. Без тит. л.
 Злые духи (демоны). По учению о Иоанна Кронштадтского. СПб., 1903
 Работы над трупом : Сосуды и нервы [низшей и верх.] конечностей : (Repetorium) / Сост. при практ. занятиях на трупе по учеб.: Таренецкого, Батурева… [и др.] студентом М. С. — Санкт-Петербург : тип. В. Я. Мильштейна, 1908. — 18 с.; 23.Псевд. авт. указан в конце текста; раскрыт по изд. Толстой Л. Н. Полное собр. соч. М., 1953. Т. 66. С. 388
 Холера и борьба с ней при современном уровне знаний / Сост. Михаил Сырокомля, студ. Воен.-мед. акад. — 1-е изд. — Санкт-Петербург : типо-лит. Страшунер, 1908. — 31 с.; 18.
 Холера и борьба с ней при современном уровне знаний / Сост. Михаил Сырокомля, студ. Воен.-мед. акад. — 1-е изд. — Санкт-Петербург : еженед. журн. «Доброе слово», 1908. — 42 с.; 18.
 Конспект по сравнительной анатомии. Изд.-2-е. СПб., 1908.
 Политические сатиры Михаила Сырокомля-Сопоцько : Вып. 1-. — Санкт-Петербург : тип. Страшунер,1910. — 40 с. [Левка Брюхан мрачно-полянский лжемужичок : Сатира].
 (Товарищ Михаил), «Мое знакомство с графом Л. Н. Толстым, его семьей и последователями»;
 «Тяжелые впечатления»;
 «Меморабилия». Записки раскаявшегося толстовца.- Миссионерское обозрение, 1904, № 8, с. 994—1000; № 10, с. 1276—1279; № 19, с. 1352—1360; № 20, с. 1556—1562 (везде -паг. 1-я). В конце текста: Раскаявшийся толстовец М. А. С.
 «Меморабилия». Записки раскаявшегося толстовца.- Отд. отт. Спб., 1905 (перед загл.: М. Аркадьев).
 Изменения в тканях животного организма при впрыскивании сальварзана («606») / Врач М. А. С.-С. — Юрьев : тип. К. Маттисена, 1913. — [4], 111 с.; 24. Авт. раскрыт по изд.: Рос. мед. список… на 1914 г. Спб., 1914, с. 442.
 Гибель Володьки Ленина и предстоящая гибель Лейбы Троцкого, Зиновьева и Дзержинского. Опыт уничтожения Духовной Силой на расстоянии. — Югославия, Сремски Карловцы: 1923.

Литература 
 Пестрые заметки (Дела и делишки) [заметка о морализаторстве М. А. Сопоцько среди семинаристов] // Нижний Новгород: Волгарь, № 128, 13.05.1902, стр. 3.
 Петрищев А. Б. М. А. Сырокомля-Сопоцько // «Русское богатство», 1910, Кн. № 11.
 Толстой Л. Н. О церковном обмане. (Письмо [к М. А. Сопоцько от 16 марта 1896]). М.: Книгоиздательство «Звезда» Н.Н. Орфенова, 1917, Библиотека „Толстовиана“ под ред. Б.С. Боднарского, № 6.
 Нечаева М. Ю. Христианская периодика России конца XVIII—XX вв. Каталоги изданий . Екатеринбург, 2000.
 Белоусова Е. В. Историко-культурное наследие Русского Севера в творчестве Л. Н. Толстого.
 Качаки Јован. Руске избегли-це у краЉевини СХС / Југославији. Библиографија радова 1920—1944. Покушај реконструкције. — Београд, 2003. — 452 с. — 
 Федоров А. Н. Литературно-фокусная чертовщина, разбуженная немцем Ленцем.

Ссылки

Примечания 

Толстовство
Члены Союза русского народа
Толстовцы
Мемуаристы русского зарубежья
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Члены Русского народного союза имени Михаила Архангела
Персоналии:Вологда
Похороненные на Новом кладбище (Белград)